Pelican – dolina leżąca w Parku Narodowym Yellowstone, w stanie Wyoming, w Stanach Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Pelican – miasto w stanie Alaska, w okręgu Skagway-Hoonah-Angoon
 Pelican – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Pelican (ang. Pelican Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Pelican (ang. Pelican Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Pelican (ang. Pelican Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Pelican (ang. Pelican Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Pelican (ang. Pelican Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida